Termin DGK ima više značenja.

 Diacilglicerol kinaza, enzim
 Stivi Vilijams